Стилян Гроздев (род. 27 июля 1999 года) — болгарский тяжелоатлет, Чемпион Европы 2021 года, призёр чемпионата Европы 2018 года. Чемпион Европы среди юношей 2016 года.

Карьера 
В 2015 году болгарский спортсмен впервые выступил на юношеском чемпионате Европы где занял 2-е место. Выступал в категории до 62 кг. Через год на аналогичном турнире в израильском Эйлате она праздновал чемпионский успех.

В 2016 году на взрослом чемпионате Европы занял итоговое 7-е место, установив результат в двоеборье 269 кг. На чемпионате Европы в Сплите, в 2017 году, он вновь стал седьмым с результатом на штанге 280 кг и малой бронзовой медалью в толчке. 

На чемпионате Европы 2018 года, в Бухаресте, Стилян по сумме двух упражнений стал серебряным призёром, сумев зафиксировать результат 293 кг. В упражнении рывок он оказался первым (135 кг), а вот в упражнении толчок завоевал малую серебряную медаль, продемонстрировав результат на штанге 158 кг.

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве, в весовой категории до 61 кг, Стилян занял итоговое первое место с результатом 296 килограммов и стал чемпионом Европы. В упражнении «рывок» он сумел завоевать малую золотую медаль с результатом 136 кг, а в упражнении «толчок» с весом 160 кг завоевал малую серебряную медаль.

Достижения 
Чемпионат Европы

Статистика

Источники

Ссылки 
 Стилян Гроздев на сайте IWF

Тяжелоатлеты Болгарии
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике